Lauenburg est :

 une ville du Schleswig-Holstein : Lauenburg/Elbe ;
 un arrondissement (Kreis) du Schleswig-Holstein : Kreis Herzogtum Lauenburg correspondant à l'ancien duché de Lauenburg ;
 la transcription allemande d'une ville de Poméranie : Lębork en Pologne ;
 un ancien arrondissement allemand correspondant à cette ville de Poméranie (avant 1945) ;
 un château près de Stecklenberg dans le Harz : Burg Lauenburg ;
 Lauenburg, un navire météorologique allemand de la Seconde Guerre mondiale.